Battaglia di Milano (260) durante le invasioni barbariche del III secolo
 Battaglia di Milano (1848) durante la prima guerra di indipendenza italiana